Бары́ковский переу́лок (до 1922 года — Дурно́в переу́лок, Дурно́вский переу́лок, Луки́н переу́лок) — улица в центре Москвы в Хамовниках между Остоженкой и Пречистенкой.

Происхождение названия 
Получил название 7 июня 1922 года по находившейся здесь Барыковской богадельне, основанной в середине XIX века статским советником И. И. Барыковым. Первоначально назывался Лукин переулок, видимо, по фамилии домовладельца, затем Дурнов (Дурновский) переулок — по фамилии домовладельца конца XVIII века Дурново.

Описание 
Барыковский переулок соединяет Остоженку и Пречистенку. Начинается от Остоженки и проходит на северо-запад параллельно Лопухинскому переулку до Пречистенки.

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 5 — доходный дом (1912, архитектор Н. И. Жерихов);
 № 7 — доходный дом (1903, архитектор М. А. Петров);
 № 9/17 — доходный дом (1874, архитектор А. Л. Обер), в основе — палаты XVIII века;
 № 13 — доходный дом (1913, архитектор С. Д. Езерский).

По чётной стороне:
 № 4, стр.3  — владение бывшей Барыковской во имя Спаса Нерукотворного женской богадельни, начало XX века. Была снесена в 2015 году;
 № 6 — доходный дом Гольцевой, 1905 г., архитектор Л. В. Стеженский.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы района Хамовники 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 Барыковский переулок: учреждения и организации. 

Переулки Москвы